ТЮФ — многозначная аббревиатура:
 ТЮФ — турнир юных физиков
 ТЮФ — ТЮФ Рейнланд Груп
 ТЮФ — тест юмористических фраз

См. также 
  — аббревиатура латиницей